Der schwarze Fluß lautet der deutsche Titel zweier Filme:

 Der schwarze Fluß (1957), japanisches Filmdrama
 Der schwarze Fluß (1975), US-amerikanische Literaturverfilmung